Dvinà Occidental, riu de Rússia, Bielorússia i Letònia també conegut amb el nom de Daugava o Dzvina.
 Dvinà Septentrional, riu del nord de Rússia.